Bilha (religie), vrouw van Jacob
Bilha (India), plaats in India